Hagstrum ist der Name von:
Homer D. Hagstrum (1915–1994), US-amerikanischer Physiker
Jean Howard Hagstrum (1913–1995), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler